El Puig de la Creu és una muntanya de 902,1 m alt del terme comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba al sud del poble de Costoja i de Can Duran, i a l'oest de Can Damunt.

Referències 

Muntanyes de Costoja